Teletoon bzw. Télétoon ist der Name von mehreren Fernsehsendern:

europäische Sender aus der Canal+ Group 
 Télétoon+, französischer Fernsehsender
 Teletoon+, polnischer Fernsehsender

kanadische Sender im Besitz von Astral Media und Corus Entertainment
 Teletoon, englischsprachiger Fernsehsender
 Télétoon, französischsprachiger Fernsehsender
 Teletoon Retro, englischsprachiger Fernsehsender für klassische Zeichentrickserien
 Télétoon Rétro, französischsprachiger Fernsehsender für klassische Zeichentrickserien